Sei unità dell'United States Navy sono state battezzate USS Saratoga dall'omonima battaglia combattuta nel 1777 durante la guerra d'indipendenza americana

 – sloop da 18 cannoni varato nel 1780; persa in mare nel 1781
 – una corvetta varata nel 1814 sul lago Champlain per prestare servizio nella guerra del 1812; fu venduta nel 1825
 – sloop-of-war varato nel 1842; radiato nel 1865, a partire dal 1875 rientrò in servizio come nave scuola e poi nuovamente radiata nel 1868; a partire dal 1890 prestò servizio come nave scuola dello stato della Pennsylvania per essere infine venduta nel 1807
 – nome con cui venne ribattezzato l'incrociatore corazzato  il 16 febbraio 1911. L'unità venne ribattezzata  il 1º dicembre 1917
 – impostata il 25 settembre 1920 come incrociatore da battaglia con hull classification symbol CC-3. L'unità venne riconvertita in portaerei durante la costruzione. Varata nel 1925 prestò servizio durante la seconda guerra mondiale.
 – portaerei classe Forrestal varata nel 1955. Fu radiata nel 1998
La nave ospedale  prestò servizio con il nome USAT Saratoga come nave da trasporto dell'esercito durante la seconda guerra mondiale